Горожанка — річка в Україні.
 Горожанка — село, Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Монастириський район.
 Горожанка — ботанічний заказник.